Mount Wild ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Wild (Grahamland) auf der Trinity-Halbinsel
 Mount Wild (Ross Dependency) in der Königin-Alexandra-Kette